Kirschner har flere betydninger:
 Aloisia (Lola) Kirschner (1854, Prag – 1934, Schloss Kosatek) (de)
 Jan Kirschner (* 1955) (es)
 Nestor Kirschner (Kirchner)
 Soozie Kirschner (* 1957), en amerikansk violinist og sanger
 Wilhelm "Willi" Kirschner (1911  1994)